Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие первое место в хит-параде Schweizer Hitparade в 2011 году.

Альбомы 

По состоянию на август, 18 альбомов возглавляли швейцарский чарт. Наибольшего успеха достиг альбом британской певицы Адели 21, проведший на вершине семь недель.

Синглы

Ссылки 
 
 Хит-парад альбомов на этой неделе
 Хит-парад синглов на этой неделе

2011
2011
Швейцария
Швейцария